Woburn se poate referi la:

 Woburn, Bedfordshire, oraș în comitatul Bedfordshire, regiunea East of England, Anglia
 Woburn, Massachusetts, oraș al statului Massachusetts, Statele Unite ale Americii